Полянский сельский округ — административно-территориальное образование в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области.

Населённые пункты 
Полянский сельский округ был образован в 1957 году.
В состав Полянского сельского округа входит 3 села:
 Полянское (912 жителей),
 Васильевка (220 жителей),
 Дородница (213 жителей).

Аким округа — Попукалов Александр Анатольевич.

Экономика 
В округе функционируют 9 крестьянских хозяйств, 7 ТОО. Основное направление сельскохозяйственной деятельности — животноводство и зерновое земледелие.

В с. Полянское расположена средняя школа, а в с. Дородница и с. Васильевка — основная сельская школа. В с. Полянское функционирует Дом культуры и библиотека.

В каждом из сёл функционируют фельдшерско-акушерские пункты.

Ссылки 
 Полянский сельский округ на сайте Акима Алтайского района

Сельские округа Зыряновского района